

Političke stranke

Afrika 
 Socijaldemokratska stranka (Angola)
 Socijaldemokratska stranka (Benin)
 Socijaldemokratska stranka Madagaskara
 Socijaldemokratska stranka (Ruanda)

Amerika
 Parti social démocratique du Québec
 Demokratska socijalistička stranka (Argentina)
 Socijaldemokratska stranka (Brazil, 1945.–65.)
 Socijaldemokratska stranka (Brazil, 2011.)
 Socijaldemokratska stranka (Salvador)
 Socijaldemokratska stranka (Meksiko)
 Socijaldemokratska stranka (Nikaragva)

Europa

 Stranka Socijalista i demokrata, San Marino
 Socijaldemokratska stranka Albanije
 Socijaldemokratska stranka (Francuska)
 Socijaldemokratska stranka (Moldavija)
 Socijaldemokratska stranka (Portugal)
 Socijaldemokratska stranka (Rumunjska)
 Socijaldemokratska stranka (Španjolska)